Chance kan syfta på följande platser:

Antarktis 

 Chance (ö),

Frankrike 

 Chancé, kommun, departementet Ille-et-Vilaine i regionen Bretagne,

USA 

 Chance (ort), Maryland, Somerset County, 

Robotskapade Antarktisförgreningar
Robotskapade USAförgreningar